Мария Хосе Мартинес Санчес второй год подряд побеждает в парном соревновании дубайского турнира. В этом году, в отличие от прошлого, её партнёршей выступила Лизель Хубер.

Посев 
Первые четыре пары турнира начинают соревнование со второго круга.

  Квета Пешке /  Катарина Среботник (Финал)
  Лизель Хубер /  Мария Хосе Мартинес Санчес (Титул)
  Чжань Юнжань /  Чжэн Цзе (Второй раунд)
  Виктория Азаренко /  Мария Кириленко ''(Полуфинал)

<ol start="5">
 Нурия Льягостера Вивес /  Анастасия Родионова ''(Первый раунд)
 Бетани Маттек-Сандс /  Меганн Шонесси ''(Четвертьфинал)
 Лиза Реймонд /  Саманта Стосур ''(Четвертьфинал)
 Тимея Бачински /  Ивета Бенешова ''(Первый раунд)

Сетка

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Теннисный чемпионат Дубая 2011